Presbyterian Manse bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Presbyterian Manse (Kentucky), ID-Nr. 83002724
 Presbyterian Manse (South Carolina), ID-Nr. 71000757
 Presbyterian Manse (Texas), ID-Nr. 69000211